John Atkinson – atleta australiano partecipante alle competizioni di salto con l'asta
 John William Atkinson – psicologo statunitense